Бло́цкий — фамилия; имеет женскую форму Блоцкая.

Известные носители 
 Блоцкий, Бронислав (1854/1857 — 1917/1919) — польский ботаник, автор ряда работ по флоре Галиции.
 Блоцкий, Владимир Николаевич (род. 1977) — российский государственный и политический деятель.
 Блоцкий, Влодзимеж (1885—1920) — польский живописец и график.
 Блоцкий, Олег Михайлович (род. 1965) — российский журналист и писатель.
 Блоцкий, Сергей Михайлович (род. 1959) — советский белорусский легкоатлет, преподаватель.

Составные фамилии